Boothby ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Boothby (1900–1986), britischer Politiker
 Dora Boothby (1881–1970), britische Tennis- und Badmintonspielerin
 Frances Boothby (17. Jahrhundert), englische Dramatikerin
 Guy Boothby (1867–1905), australischer Schriftsteller
 Valerie Boothby (1904–1982; eigentlich Wally Drucker), deutsche Schauspielerin und Autorin